Jan Veselý (1923–2003) – czechosłowacki kolarz
 Jan Veselý (ur. 1990) – czeski koszykarz
 Jan Veselý – czeski kierowca wyścigowy